Der indische Außenminister ist Mitglied der indischen Regierung und repräsentiert sein Land in der internationalen Gemeinschaft. Unterstützt wird er von einem Staatsminister, zeitweise gab es auch einen Vizeaußenminister. Wenn die Position des indischen Außenministers nicht besetzt ist, hat automatisch der indische Premierminister das Amt inne.

Indische Außenminister (chronologisch)

Weblinks 
 Offizielle Webseite des indischen Außenministeriums

 
Indien
Aussenminister